Telefone celular — telefone móvel, ou telemóvel
 Mobiliário 
 Bem (economia) — ou bem econômico móvel 
 Móveis Coloniais de Acaju — uma banda de rock brasileira.
Movel - Concessionária de Veículos

Desambiguação